Варшавчик — фамилия. Известные носители:
 Варшавчик, Грегори (1896—1972) — бразильский архитектор, родился в Одессе.
 Варшавчик, Дмитрий Данилович (род. 1968) — российский гитарист, автор песен.
 Варшавчик, Марк Акимович (1918—2001) — советский и украинский историк, архивист, источниковед, доктор исторических наук, профессор.
 Варшавчик, Сергей Феликсович (род. 1967) — руководитель редакции отдела культуры РИА «Новости» (2009—2012), редактор отдела политики газеты «Московский корреспондент» (2007—2008), бывший главный редактор сайта sps.ru (2001—2004), шеф-редактор сервера «Русский Deadline».